El término Otrádnoye (en kazajo, kirguiz y ) puede referirse a:

Otrádnoye (Abjasia), localidad de Abjasia, conocida en abjasio como Adzhapsh.

Otrádnoye (Bulandy, Akmola), localidad del distrito de Bulandy de la provincia de Akmola de Kazajistán.
 Otrádnoye (Zharkain, Akmola), localidad del distrito de Zharkain de la provincia de Akmola de Kazajistán.
 Otrádnoye (Kazajistán Oriental), localidad de la provincia de Kazajistán Oriental de Kazajistán.
 Otrádnoye (Kazajistán Occidental), localidad de la provincia de Kazajistán Occidental de Kazajistán.

Otrádnoye (Kirguistán), localidad de Kirguistán.

Otrádnoye (krai de Altái), localidad del krai de Altái de Rusia.
 Otrádnoye (Bélgorod), localidad del raión de Bélgorod del óblast de Bélgorod de Rusia.
 Otrádnoye (Volokónovka, Bélgorod), localidad del raión de Volokónovka del óblast de Bélgorod de Rusia.
 Otrádnoye (Briansk), localidad del raión de Briansk del óblast de Briansk de Rusia.
 Otrádnoye (Novozýbkov, Briansk), localidad del raión de Novozýbkov del óblast de Briansk de Rusia.
 Otrádnoye (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk de Rusia.
 Otrádnoye (Cherniajovsk, Kaliningrado), localidad del raión de Cherniajovsk del óblast de Kaliningrado de Rusia.
 Otrádnoye (Gúrievsk, Kaliningrado), localidad del raión de Gúrievsk del óblast de Kaliningrado de Rusia.
 Otrádnoye (Oziorsk, Kaliningrado), localidad del raión de Oziorsk del óblast de Kaliningrado de Rusia.
 Otrádnoye (Svetlogorsk, Kaliningrado), localidad del raión de Svetlogorsk del óblast de Kaliningrado de Rusia.
 Otrádnoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar de Rusia.
 Otrádnoye (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán de Rusia.
 Otrádnoye (Sólntsevo, Kursk), localidad del raión de Gúrievsk del óblast de Kursk de Rusia.
 Otrádnoye (Tim, Kursk), localidad del raión de Tim del óblast de Kursk de Rusia.
 Otrádnoye (Leningrado), ciudad del óblast de Leningrado de Rusia.
 Otrádnoye (Slantsy, Leningrado), localidad del raión de Slantsy del óblast de Leningrado de Rusia.
 Otrádnoye (Výborg, Leningrado), localidad del raión de Výborg del óblast de Leningrado de Rusia.
 Otrádnoye (Mordovia), localidad de la república de Mordovia de Rusia.
 Otrádnoye (Moscú), localidad del óblast de Moscú de Rusia.
 Otrádnoye (Omsk), localidad del óblast de Omsk de Rusia.
 Otrádnoye (Primorie), localidad del krai de Primorie de Rusia.
 Otrádnoye (Pskov), localidad del óblast de Pskov de Rusia.
 Otrádnoye (Rostov), localidad del óblast de Rostov de Rusia.
 Otrádnoye (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov de Rusia.
 Otrádnoye (Olénino, Tver), localidad del raión de Olénino del óblast de Tver de Rusia.
 Otrádnoye (Torzhok, Tver), localidad del raión de Torzhok del óblast de Tver de Rusia.
 Otrádnoye (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado de Rusia.
 Otrádnoye (Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Vólogda de Rusia.
 Otrádnoye (Vózhega, Vólogda), localidad del raión de Vózhega del óblast de Vólogda de Rusia.
 Otrádnoye (Butirlínovka, Vorónezh), localidad del raión de Butirlínovka del óblast de Vorónezh de Rusia.
 Otrádnoye (Nóvaya Usman, Vorónezh), localidad del raión de Nóvaya Usman del  óblast de Vorónezh de Rusia.

Otros 

 Otrádnoye (metro de Moscú), estación del Metro de Moscú.
 Otrádnoye (barrio de Moscú), barrio del nordeste de Moscú.